Desire Walks On — одиннадцатый студийный альбом группы Heart, выпущенный 16 ноября 1993 года. Четыре песни из альбома были выпущены в качестве синглов: «Will You Be There (In the Morning)», достигшая 39 позиции в чарте Billboard Hot 100 и 15 места в чарте Adult Contemporary, «Black on Black II», достигшая 4 позиции в чарте Mainstream Rock, так и не попавший в чарты «Back to Avalon» и кавер-версия песни Донны Саммер «The Woman in Me», достигшая 24 позиции в чарте Adult Contemporary.
Сам же альбом достиг 48 позиции в чарте Billboard 200.

Список композиций 
 «Desire» — 0:18
 «Black on Black II» (Энн Уилсон, Нэнси Уилсон, Лиза Далбелло) — 3:51
 «Back to Avalon» (Э. Уилсон, Н. Уилсон, Кит Хэйн) — 3:40
 «The Woman in Me» (Майкл Кларк, Джон Беттис) — 4:00
 «Rage» (Э. Уилсон, Н. Уилсон, Сью Эннис) — 5:01
 «In Walks the Night» (Э. Уилсон, Н. Уилсон, Дэниел О’Брайен, Тина Харрис) — 6:01
 «My Crazy Head» (Э. Уилсон, Н. Уилсон, Эннис) — 4:31
 «Ring Them Bells» (Боб Дилан) — 3:49
 исполнено Heart вместе с Лэйном Стэйли (Alice in Chains)
 «Will You Be There (In the Morning)» (Роберт Джон «Матт» Ланж) — 4:29
 «Voodoo Doll» (Э. Уилсон, Н. Уилсон, Эми Скай, Джон Кэпек) — 4:52
 «Anything Is Possible» (Э. Уилсон, Н. Уилсон, Далбелло)- 5:00
 «Avalon (Reprise)» (Э. Уилсон, Н. Уилсон, Хэйн) — 0:31
 «Desire Walks On» (Э. Уилсон, Н. Уилсон, Эннис) — 5:06
 The original European 1993 relaease and the US 2001 re-release were expanded to add Spanish language versions of tracks 4 and 9, with an added remix to the musical backing of track 9.
 «La Mujer Que Hay en Mi» (Кларк, Беттис) — 4:02
 «Te Quedaras (En La Mañana)» (Ланж) — 4:40

Участники записи 
 Энн Уилсон — вокал, фортепиано
 Нэнси Уилсон — акустическая гитара, гитара, вокал, бэк-вокал,
 Говард Лизи — бас-гитара, акустическая гитара, гитара, бэк-вокал
 Шуйлер Дил — бас-гитара
 Джон Пёрделл — клавишные, бэк-вокал
 Денни Кармасси — барабаны, перкуссия
 Лиза Далбелло — бэк-вокал на «Black on Black II» и «Anything Is Possible»
 Дуэйн Бэрон — бэк-вокал
 Лэйн Стэйли — вокал на «Ring Them Bells»

Примечания 

Альбомы Heart
Альбомы Capitol Records